Ebbon ou Ebon peut faire référence à :

Religieux 

 saint Ebbon de Sens, évêque de Sens vers 710 ;
 Ebon de Reims, archevêque de Reims de 816 à 835 ;
 Ebbon (ou Hébon) (Ebbo), évêque de Grenoble (~855-~860)

Fiction 
 Ebon Hawk, un vaisseau spatial dans l'univers étendu de Star Wars

Références